Grand Hotel Bellagio (oggi Grand Hotel Villa Serbelloni) apre i battenti nel 1872 e diviene subito meta per vacanze di lusso.

Storia 
Una società formata da milanesi, bellagini e da alcune banche lombarde rileva Villa Frizzoni per trasformarla in un Grand Hotel. I lavori furono affidati agli architetti Cerruti e Balossi che effettuarono un ampliamento della villa pur rispettando lo stile originario. Furono aggiunte due ali simmetriche e gli interni furono lussuosamente curati. I lavori si conclusero nel 1872 e subito il Grand Hotel Bellagio ebbe successo.

Inizialmente il Grand Hotel venne gestito da Leone Breitshmid, svizzero, e da sempre direttore di hotel. Questi nel tempo rileva tutte le quote azionarie e diviene unico proprietario.

In quegli anni al Grand Hotel arriva la migliore clientela Europea ed  inizia la rivalità con Hotel de la Grande Bretagne di Bellagio. I due hotel si dividono le tipologie di clientela, al Grand Hotel si fermano soprattutto appartenenti all'aristocrazia russa.

Durante la Prima Guerra mondiale il Grand Hotel Bellagio viene adibito a caserma, e sarà oggetto di  saccheggio degli arredi per fare legna da ardere.

Nel 1918 la proprietà passa da  Breitshmid allo svizzero Arturo Bucher che iniziò lavori di ammodernamento dell'albergo. La famiglia Bucher è tuttora proprietaria del Grand Hotel.

Con l'albergo, Arturo Bucher acquisisce anche Villa Serbelloni che già veniva utilizzata come dependance di lusso del Grand Hotel.

Con la depressione del 1929, la villa viene venduta, ma comunque il Bucher si riserva per contratto la possibilità di utilizzarne il marchio. Da allora il Grand Hotel Bellagio assume l'intestazione di Grand Hotel Villa  Serbelloni.

Nel 1930 la hall dell'albergo viene ampliata includendo il giardino d'inverno. Ad oggi resta uno degli hotel più lussuosi di Bellagio ed è sponsor dal 2002 del Trofeo Vele d’Epoca e Classiche di Bellagio.

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Bellagio